Натуральне число 23
 23 рік до нашої ери
 23 рік нашої ери
 23 століття до нашої ери
 23 століття нашої ери